Hymenopus — род богомолов из семейства Hymenopodidae. Широко распространены в тропических лесах Юго-Восточной Азии.

Обитают в Индии, Таиланде, Индонезии, на Суматре, Яве, Борнео; один вид встречается в Китае.

Эти хищники во время охоты прячутся среди цветков растений. Их тела обладают окраской, позволяющей им скрываться на фоне цветков тропических растений, таких как орхидеи.  

Могут содержаться и разводится в неволе. Популярны благодаря своей экзотической изменчивой расцветке.

Классификация 
На февраль  2020 года в род включают 3 вида:

Примечания 

Hymenopodidae
Роды богомоловых